Helminthoglypta contracostae är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1895.  Helminthoglypta contracostae ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
contracostae